

Em Portugal
Convento das Donas (Convento de São Domingos das Donas), Santarém
Convento de Corpus Christi (Mosteiro de São Domingos das Donas de Vila Nova de Gaia)
Convento de São Domingos de Benfica, Lisboa
Convento de São Domingos de Lisboa
Convento de São Domingos de Vila Real
Igreja de São Domingos (Elvas)